В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1990, який проходив в рамках Туру WTA 1990, Катаріна Ліндквіст здобула титул, у фіналі перемігши Елізабет Смайлі 6-3, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Катаріна Ліндквіст (переможниця)
 Енн Мінтер (1-ше коло)
 Лорі Макніл (1-ше коло)
 Бетсі Нагелсен (2-ге коло)

 Белінда Кордвелл (чвертьфінал)
 Елізабет Смайлі (фінал)
 Іноуе Ецуко (2-ге коло)
 Кідзімута Акіко (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу